Världsmästerskapet i landhockey för damer 1976 var den andra upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Västberlin vanns av Västtyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till elfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats
{{4TeamBracket-with 3rd

|RD1= Semifinal|RD2=Final|RD3=Bronsmatch

| RD1-seed1 = B1
| RD1-team1 = 
| RD1-score1= 3
| RD1-seed2 = A2
| RD1-team2 = 
| RD1-score2= 1

| RD1-seed3 = B2
| RD1-team3 =  
| RD1-score3=| RD1-seed4 = A1
| RD1-team4 = 
| RD1-score4=| RD2-seed1 = B1
| RD2-team1 = | RD2-score1= 2| RD2-seed2 = B2
| RD2-team2 = 
| RD2-score2= 0| RD3-seed1 = A1
| RD3-team1 = | RD3-score1= 1| RD3-seed2 = A2
| RD3-team2 = 
| RD3-score2= 0'}}
SlutställningMatcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.''

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1976
Internationella sportevenemang i Västtyskland
Sportevenemang i Västberlin
Landhockey i Västtyskland
1976 i Västtyskland